

Geografia

Brasile 
 Sales – comune nella mesoregione di São José do Rio Preto (San Paolo)
 Sales Oliveira – comune nella mesoregione di Ribeirão Preto (San Paolo)

Francia 
 Cranves-Sales – comune nel dipartimento dell'Alta Savoia (Alvernia-Rodano-Alpi)
 Sales – comune nel dipartimento dell'Alta Savoia (Alvernia-Rodano-Alpi)
 Sales – ex comune ora frazione di Cranves-Sales, comune nel dipartimento dell'Alta Savoia (Alvernia-Rodano-Alpi)

Italia 
 Sales – frazione di Sgonico in provincia di Trieste

Spagna 
 Sales de Llierca – comune nella provincia di Girona (Catalogna)

Svizzera 
 Sâles – comune nel distretto della Gruyère (Canton Friburgo)
 Sales – ex comune ora frazione di Ependes, comune nel distretto della Sarine (Canton Friburgo)

Persone 
 Francesco di Sales (1567-1622) – vescovo francese
 Pietro Pompeo Sales (1729-1797) – compositore italiano
Giovanni Battista Sales (1773-1849) – burattinaio e artista italiano
 María Francisca de Sales de Portocarrero (1825-1860) – nobildonna spagnola
 Franziskus von Sales Bauer (1841-1915) – cardinale e arcivescovo ceco
 Manuel Ferraz de Campos Sales (1842-1912) – avvocato e politico brasiliano
 Joan Sales (1912-1983) – scrittore ed editore spagnolo
 Eugênio de Araújo Sales (1920-2012) – cardinale e arcivescovo brasiliano
 Gil de Roca Sales (1933) – compositore e direttore di coro brasiliano
 Riccardo Sales (1941-2006) – cestista e allenatore di pallacanestro italiano
 Isaia Sales (1950) – saggista e politico italiano
 Nykesha Sales (1976) – cestista statunitense
 Fernando Sales (1977) – calciatore spagnolo
 Brooks Sales (1980) – cestista statunitense
 Thiago Sales (1987) – calciatore brasiliano

Pagine correlate 
 Salles – pagina di disambiguazione